Conquista, un comune spagnolo della comunità autonoma dell'Andalusia.
 Conquista, un comune brasiliano del Minas Gerais.
 La Conquista, un comune del Nicaragua nel Dipartimento di Carazo.
 La Conquista (2005), opera di Lorenzo Ferrero.